Stierli ist der Familienname folgender Personen:

 Ines Stierli bekannt als Ines Torelli (1931–2019), Schweizer Kabarettistin, Sängerin und Volksschauspielerin
 Josef Stierli (1913–1999), Schweizer Jesuit und Kirchenhistoriker
 Julia Stierli (* 1997), Schweizer Fußballspielerin
 Walter Stierli (* 1948), Schweizer Unternehmer
 Xavier Stierli (* 1940), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Stierle